Fire Within (МФА: [faɪə wɪðˈɪn], ) — второй студийный альбом британской певицы Birdy, изданный в сентябре 2013 года звукозаписывающими лейблами  и Atlantic Records. В отличие от дебютного альбома, состоявшего из кавер-версий, второй диск состоит полностью из оригинальных композиций. Fire Within был издан 16 сентября 2013 года в Европе и странах Океании. В США альбом выйдет в 2014 году; в сентябре 2013 года вместо него там был издан EP Breathe. Первым синглом с альбома стала песня «Wings», написанная в соавторстве с солистом группы OneRepublic Райаном Теддером; сингл выпущен 29 июля 2013 года. Все песни написаны самой Birdy в соавторстве с различными музыкантами, в записи трека «Strange Birds» приняла участие певица Sia.

Список композиций

Позиции в чартах

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Райаном Теддером
Альбомы на английском языке
Альбомы Birdy